Галф има више значења:
 Округ Галф (Флорида)
 Галф (Северна Каролина)